Кубок Митропы 1988/89 — 47-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие три команды из Венгрии, Италии и Чехословакии.

Согласно первоначальной схеме, в розыгрыше также должна была участвовать команда из Югославии, однако югославский клуб «Войводина» снялся с соревнования. По этой причине чехословацкий клуб «Баник» попал в финал напрямую.

Победу в соревновании одержал «Баник», который в финале обыграл итальянскую «Болонью» с общим счётом 4:2.

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1988/89 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1988/89 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1989
Футбол в Европе в 1988 году
Футбол в Европе в 1989 году